Pichard est un patronyme porté notamment par : 

 Adrien Pichard (1790-1841), urbaniste et ingénieur suisse ; 
 François Pichard du Page (1749-1794), homme politique français, premier maire de Fontenay-le-Comte, défendu par Joseph-Pierre-Marie Fayau ; 
 Françoise Pichard (1941), dessinatrice française, mieux connue sous les pseudonymes de Chard et Pscharr ;
 Georges Pichard (1920-2003), dessinateur et scénariste de bande dessinée français ;
 Jean-Pierre Pichard (1945-2021), musicien et organisateur d'évènements culturels liés à la culture bretonne ;
 Julie Pichard du Page (1972), actrice française et québécoise ; 
 Marie-Noëlle Pichard, illustratrice et scénariste de bande dessinée française ;
 Paul-Antoine Pichard (1970), photographe français ; 
 Tristan Pichard (1975), écrivain français ;
 Raymond Pichard (1913-1992), prêtre dominicain français ; 
 René Pichard du Page (1886-1966), écrivain et homme politique français, vice-président du Groupe Collaboration, collaborateur d'Ernest Fornairon, acheteur du château de Villennes et auteur sur Jean-François de La Borde et Simon Arnauld de Pomponne.

Homonymie de patronyme